Салахеддин Мухаммед Ибрагим аль-Бишари — ливийский политик и дипломат. Министр иностранных дел Ливии с 1990 года по 1992 год, посол Ливии в Индонезии. Был послом в Египте. Во время гражданской войны встал на сторону оппозиции, заявив, что против насилия, которое создает Каддафи и его политика.

Ссылки 
 
 Libyan ambassador congratulates NU new chairman
 Ibrahim al-Bishari
 Libyan former foreign minister slams Al-Qadhafi personality, policies.

Персоналии по алфавиту
Послы Ливии в Индонезии
Послы Ливии в Египте
Министры иностранных дел Ливии